Het Nederlandse vrouwenvolleybalteam is het nationale volleybalteam van het Koninkrijk der Nederlanden. De dames van Nederland wonnen in 1995 het Europees kampioenschap en in 2007 werd de World League gewonnen. In 2015 en 2017 haalden ze een zilveren medaille op het EK. In 2015 was alleen Rusland sterker, in 2017 Servië. In 2016 werd Nederland 4e op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. 

Bij thuiswedstrijden speelt het team in oranje shirts, uitwedstrijden worden gespeeld in donkerblauw tenue.

Recordinternational is Ingrid Visser zij speelde 514 wedstrijden voor het Nederlandse volleybalteam. Als beste Nederlandse volleybalster aller tijden is Lonneke Sloetjes gekozen.

Bekende oud speelsters

Bondscoaches

Toernooihistorie

Huidige selectie 
De huidige selectie van het Nederlands Dames Volleybalteam.

Nationale volleybalploeg
Volleybal
Volleybal in Nederland